Hölder oder Hoelder ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred von Hölder (1835–1915), Kommerzialrat, Hof- und Universitätsbuchhändler
 Eduard Hölder (1847–1911), deutscher Jurist
 Egon Hölder (1927–2007), Präsident des Statistischen Bundesamtes
 Ernst Hölder (1901–1990), deutscher Mathematiker
 Helmut Hölder (1915–2014), deutscher Paläontologe
 Hermann Hölder (1819–1906), Anthropologe und Denkmalpfleger
 Julius Hoelder (1819–1887), deutscher Jurist und Politiker
 Luise Friederike Wilhelmine Hölder (1763–1843), deutsche Schriftstellerin
 Oskar Hölder (1832–1894), deutscher Zeichner, Bildhauer und Altertumsforscher
 Otto Hölder (1859–1937), deutscher Mathematiker 

Hölder ist eine Rebsorte
 Hölder (Rebsorte)

Siehe auch:
 Hölder-Raum
 Hölder-Stetigkeit
 Lokale Hölder-Stetigkeit
 Hölder-Ungleichung
 Hölder-Mittel